Ganglbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Cölestin Josef Ganglbauer (1817–1889), Erzbischof der Erzdiözese Wien, Kardinal
 Horst Gerald Ganglbauer (* 1958), österreichischer Verleger
 Ludwig Ganglbauer (1856–1912), österreichischer Insektenkundler
 Petra Ganglbauer (* 1958), österreichische Autorin und Radiokünstlerin